Wilfred Baddeley ha battuto in finale Ernest Wool Lewis 6–0, 6–1, 6–0 nel torneo preliminare, ma il detentore del titolo Joshua Pim ha battuto Wilfred Baddeley 10–8, 6–2, 8–6 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1894